Józef Głowacki (1848–1927) – polski chłop, poseł do Dumy
 Józef Głowacki (1890–1972) – polski finansista, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm IV i V kadencji w II Rzeczypospolitej.